Hugh de Lacy, I conte di Ulster – conte britannico
 Hugh de Lacy, signore di Meath – nobile britannico